Мстисла́в II Ізясла́вич (1125 — 13 / ) — великий князь київський (15 травня 1167 — 12 березня 1169; 22 лютого 1170 — 13 квітня 1170), князь переяславський (1146—1149, 1151—1154), пересопницький (1155—1156), волинський (1156—1170). Представник династії Рюриковичів. Син великого князя київського Ізяслава Мстиславича і його дружини, здогадно германської принцеси. Дід короля Русі Данила Галицького.

Біографія 
У 1151—1154 роках — князь переяславський. 1152 року двічі розбив половецькі орди. Брав участь у війнах батька з чернігівськими князями та ростово-суздальським князем Юрієм Долгоруким.

У 1154—1167 — князь волинський. 1154 року, бувши оточений в Луцьку військами Юрія Довгорукого, втік до Польщі. Повернувся на Волинь 1156 року. Закріпившись на Волині, повів боротьбу за володіння Києвом. 1160 року здобув місто і посадив на київський престол свого дядька смоленського князя Ростислава Мстиславича. Після його смерті, 1167 року, став Великим князем Київським.

1168 року спільно з іншими князями розгромив половецькі кочовища над Ореллю і Снопородом.

У березні 1169 року обороняв Київ від військ князя Андрія Боголюбського, але був змушений залишити місто і відступити на Волинь. 1170 року знову зайняв Київ. Помер у Володимирі на Волині, був похований у соборі святої Богородиці.

Родина й династичні зв'язки 
З бл. 1151 року був одружений з дочкою Болеслава III Кривоустого Аґнешкою (1137—1182).

 Діти:
 
 Володимир Мстиславич (бл. 1158—1170) — князь берестейський (1170)
 Святослав Мстиславич — князь берестейський;
 Всеволод Мстиславич — князь волинський, белзький.

Родовід

Вшанування пам'яті 
У місті Володимир є вулиця Князя Мстислава

Джерела 
 
 Войтович Л. Княжа доба: портрети еліти. — Біла Церква : Видавець Олександр Пшонківський, 2006. — С. 466—486. — ISBN 966-8545-52-4.
 Котляр М. Ф. Мстислав Ізяславич  //

Посилання 

Рюриковичі
Мономаховичі
Великі князі Київські
Князі володимирські
Пересопницькі князі
Переяславські князі
Волинські князі
Луцькі князі
Білгородські князі
Померли у Володимирі
Поховані у Володимирі
Померли 1170
Ізяславичі Волинські